Victory () — многозначное понятие.

Искусство 
 Victory — одиннадцатый студийный альбом группы Modern Talking.
 Victory — одиннадцатый альбом группы Running Wild.
 Victory — немецкая рок-группа, играющая в стилях хеви-метал и хард-рок.
 Victory — мини-альбом нидерландского диджея и музыкального продюсера San Holo.

Техника и вооружение 
 HMS Victory — корабли Королевского флота Великобритании.
 Транспорты типа «Виктори» — тип транспортных пароходов, строившихся в США во время Второй мировой войны.

См. также